Miasta w USA:
 Cove Creek – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Watauga

Gminy w USA:
 Cove Creek (ang. Cove Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Cove Creek (ang. Cove Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Watauga